Ušangi Kokauri, (* 10. ledna 1992) je gruzínský zápasník–judista, který od roku 2013 reprezentuje Ázerbájdžán.

Sportovní kariéra 
S judem začínal v Gori a v mládí prošel juniorskými výběry gruzínské reprezentace. Potom co se neprosadil v nabyté seniorské reprezentaci zvolil cestu reprezentovat sousední Ázerbájdžán, jehož barvy hájí od roku 2013. V roce 2016 se kvalifikoval na olympijské hry v Riu a vypadl ve druhém kole s Japoncem Hisajošim Harasawou na ippon technikou o-uči-gari.

Vítězství 
 2016 - 2x světový pohár (Oberwart, Casablanca)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Gruzii
 Sport v Ázerbájdžánu

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Ušangi Kokauriho na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Ušangi Kokauriho na Judobase.org
 Výsledky a novinky Ušangi Kokauriho na Judobase.org

Gruzínští judisté
Ázerbájdžánští judisté
Ázerbájdžánští olympionici
Narození v roce 1992
Narození 10. ledna
Žijící lidé
Muži